Турнир BNP Paribas Masters 2010 года в мужском одиночном разряде проводится в 39-й раз. В основной сетке турнира 48 участников, семеро из которых проходят по результатам квалификации, и ещё четверо получили специальное приглашение от организаторов.

Действующий чемпион турнира — Новак Джокович — защищал свой титул, но проиграл в третьем раунде.

Посев 
Все посеянные участники начинают турнир со второго круга.

  Роджер Федерер (Полуфинал)
  Новак Джокович (Третий раунд)
  Энди Маррей (Четвертьфинал)
  '''Робин Сёдерлинг (Титул)
  Томаш Бердых (Третий раунд)
  Фернандо Вердаско (Третий раунд)
  Давид Феррер (Третий раунд)
  Энди Роддик ''(Четвертьфинал)

<li>  Михаил Южный (Второй раунд, снятие с турнира)
<li>  Николай Давыденко (Четвертьфинал)
<li>  Юрген Мельцер (Четвертьфинал)
<li>  Гаэль Монфис (Финал)
<li>  Марин Чилич (Третий раунд)
<li>  Николас Альмагро (Второй раунд)
<li>  Иван Любичич (Второй раунд)
<li>  Джон Изнер ''(Второй раунд)

Сетка турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 

BNP Paribas Masters 2010